Il doppio  del Riviera di Rimini Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Matthias Bachinger e Dieter Kindlmann erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Giulio di Meo e Adrian Ungur hanno battuto in finale Juan Pablo Brzezicki e Alexander Peya 7–6(6), 3–6, [10–7].

Teste di serie

  Martin Slanar /  Lovro Zovko (quarti di finale)
  Brian Battistone /  Purav Raja (semifinali)

  Martin Emmrich /  Frank Moser (semifinali)
  Juan Pablo Brzezicki /  Alexander Peya (finali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2010